

Televisione 
 Warner TV – rete televisiva internazionale, trasmessa nel mondo in diverse versioni.
 Warner TV – versione latino-americana 
 Warner TV – versione asiatica
 Warner TV – versione filippina 
 Warner TV – versione francese
  Warner TV – versione tedesca
 Warner TV – versione polacca
 Warner TV – versione rumena
 Warner TV – versione italiana